André Barsacq – regista, scenografo e direttore teatrale francese
 Léon Barsacq – scenografo francese
 Yves Barsacq – attore francese